Новола́кское (устар. Банай-аух, Банай-Аух, ) — село в Дагестане. Административный центр Новолакского района Дагестана.

Образует сельское поселение село Новолакское как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено в 16 километрах к югу-западу от Хасавюрта, на левом берегу реки Ярык-су, напротив села Чапаево. Рядом с Новолакским находится гора Айманте высотой 819 м. До 1930 рядом с Новолакским располагалось несколько расселённых чеченских хуторов: Дудар отар, Шалм инчу, Хежхан отар, Чорар отар и Сатбе атге.

История 
Основано в 1850 г.
В 1883 году Банайаул имел 270 дворов, в которых проживало 1129 человек (чеченцев по национальности), а также 3 мечети.

22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. На его основе было принято постановление о разукрупнении округов и районов и образовании 26 кантонов и 2 подкантонов. Хасавюртовский кантон был образован на части территории бывшего Хасавюртовского округа, переданного в состав ДАССР из Терской области в 1921 году. По новому районированию кантон состоял из 18 сельских советов, в том числе Банайаульский — Банайаул, Банайюрт, Безен 1-й, Безен 2-й, Виси-Ирза, Генчик-Эрзе.

После депортации чеченцев в 1944 году, на их место поселены лакцы из села Турчи, Варай, Буртни, Курхи, Ури, Кегарчи, Халаки, Хулисма и Бурши Лакского района.

В настоящее время существует проект переселения лакцев из Новолакского района к северу Махачкалы и восстановления Ауховского района.

5 сентября 1999 года село было захвачено боевиками отрядов Басаева и Хаттаба. 14 сентября 1999 года после тяжёлых и кровопролитных боёв, в ходе которых село почти полностью было разрушено, федеральным силам удалось выбить членов незаконных вооружённых формирований из села.

Население 

Национальный состав по переписи 2002 г.: чеченцы — 33 %, лакцы — 64 %

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Новолакская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1.
 Новолакская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2.

Известные уроженцы 
 Мутей Исаев — Герой России, сержант милиции.
 Алибутаев, Омар Насрудинович (род. 1989) — российский шоумен, юморист.

Топонимия

Топонимия села 
 Солтанби мохк — урочище
 Iадкерим мохк — урочище
 Къахьирар мохк — урочище
 Висмирзхьажи мохк — урочище
 Мадлхьажи мохк — урочище
 Мустапи кха — урочище
 Iумарпапш мохк — урочище
 Моски барз — урочище
 Наурби мохк — урочище
 Цӏонтрой мохк — урочище
 Баймартхьажара кӏажа — урочище
 Мусин кӏажа — урочище
 Iабдрашдера мохк — урочище
 Бокин мохк — урочище
 Iеламсолти мохк — урочище
 Зебтера мохк — урочище
 Пайрспен мохк — урочище
 Селамсолтнера мохк — урочище
 Кирзахнара мохк — урочище
 Темархьажин мохк — урочище
 Беж Iинчу — урочище
 Ибрахьим мохк — урочище
 Шалм Iинчу — урочище
 Висарг отар — урочище, в прошлом хутор
 Мусламара отар — урочище, в прошлом хутор
 Гӏерар отар — урочище, в прошлом хутор
 Гӏерар хьайра — урочище, в прошлом здесь находилась мельница
 Дудар отар — урочище, в прошлом хутор
 Басхнар отар — урочище, в прошлом хутор
 Исмаӏлар отар — урочище, в прошлом хутор
 Чорар отар — урочище, в прошлом хутор
 Чорар бӏарин — урочище
 Барзкӏело — урочище
 Откал хьуъ — урочище
 Лоха аре — пастбище
 Ибрахъимхъажин хьайраш — здесь в прошлом находились мельницы
 Сатбе атгӏе — урочище, в прошлом хутор
 Байбелерг мохк — урочище, в прошлом хутор
 Жамалдар отар — урочище, в прошлом хутор
 Хьежхана отар — урочище, в прошлом хутор
 Халамтхьажин отар — урочище, в прошлом хутор
 Хьажматхьажин хи — урочище
 Висмирзхъажин хи — урочище
 Висмирзхъажин мохк — урочище, в прошлом хутор
 Гӏулайкӏодкӏело — урочище, в прошлом хутор
 Солтанби мохк — урочище, в прошлом хутор
 Солтанби хи — урочище
 Солтанби бӏари беш — урочище
 Гӏулойбердкӏело — урочище
 Хьухъуги мохк — урочище, в прошлом хутор
 Ками отар — урочище, в прошлом хутор
 Муси хи — урочище
 Бахьи хи — урочище
 Уши хи — урочище
 Баци отар — урочище, в прошлом хутор
 Баци беш — ореховая роща
 Баци хи — источник
 Мамш отар — урочище, в прошлом хутор
 Iели кӏажа — урочище, в прошлом хутор
 Iели хи — пастбище
 Седи хи — урочище с источником
 Хьожара кӏажа — урочище, в прошлом хутор
 Товзархнара кӏажа — урочище, в прошлом хутор
 Гӏезаме дукъ — хребет
 Халмакх буьйра — урочище
 Хин куьрте — урочище
 Гӏедала — урочище
 Дацара бешанш — сады
 Дацара хьуь — лесной массив
 Айдмарара мохк — урочище
 Айдмарара беш — сад
 Гӏарчхойн дукъ — хребет
 Адин барз — урочище
 Гӏуртгӏуз — урочище
 Кӏирбоккху атагӏе — урочище, где добывают белую глину
 Септгӏан атгӏе — урочище
 Iабле отар — урочище, в прошлом хутор
 Текхна токхме — урочище
 Яхар кӏажа — урочище
 Ирчкӏузулг — урочище
 Моллинкӏажа — урочище
 Гӏирмсолтнарамохк — урочище, в прошлом хутор
 Гӏирмсолтнара хьуь — лес
 Гӏирмсолтнара кӏажа — урочище
 Кӏайчкиркӏел — урочище
 Эдалсолтхьажин лакхара хьайра — урочище, в прошлом здесь находилась мельница
 Заӏхьажи хьайра — урочище, прошлом здесь в находилась мельница
 Бепе кӏажа — урочище
 Чапчке хи — урочище
 Алхан мохк — поле, в прошлом хутор
 Матигара басе — урочище
 Ирзах-Хьажин беш — ореховый сад
 Воккхапашин мохк — урочище
 Iараб-лам — гора
 Немцойн отар — урочище, в прошлом хутор
 Бетармирзин бӏарин беш — ореховый сад
 Iелагӏеран бӏарин беш — ореховый сад
 Юспгӏеран бӏарин беш — ореховый сад
 Iедалхьажин бӏарин беш — ореховый сад
 Дацин бӏарин беш — ореховый сад
 Улбара бӏарин беш — ореховый сад
 Хьапар басе — урочище
 Кӏондитӏе — урочище
 Эдалсолтхьажин кӏондкӏелар — урочище
 Пашара хъайра — урочище, в прошлом находилась мельница
 Сайдлигара хьуьн — лесной массив
 Зулахъажин хъайра — урочище, в прошлом находилась мельница
 Висханан кӏажа — урочище
 Матагера кӏажа — урочище
 Салтин куп — урочище
 Говраш хохку атагӏе — в прошлом военно-спортивный стадион
 Буьхь ира лам — гора
 Шуьйра лам — гора
 Янхотагӏара Юсупа бӏарий беш — ореховый сад
 Гӏирмагӏера бӏари беш — ореховый сад
 Висмархъажи бӏари беш — ореховый сад
 Анасан бӏарин беш — ореховый сад
 Хьажигара бӏарин беш — ореховый сад
 Дурдин бӏарин беш — ореховый сад
 Гӏерханан хьаста — источник с питьевой водой в черте села
 Iабдулсаитан хи — родник в черте села
 Улбара хьаст — источник в черте села
 Хьасанан хьаст — источник в черте села
 Алпкаран хьуьжар — место, где находилась арабская школа
 Рашин цӏагара хьуьжар — место, где находилась арабская школа
 Ханигкартахь хьуьжар — место, где находилась арабская школа
 Жаӏсаран хьуьжар — место, где находилась арабская школа
 Уптин маьждиг — мечеть, которая находилась в черте села
 Лохара маьждиг — мечеть, которая находилась в черте села
 Жума маьждиг — мечеть, которая находилась в черте села
 Гӏазотан пхьалгӏа — кузня находилась в черте села
 Исхьажин пхьалгӏа — кузня находилась в черте села
 Абазан пхьалгӏа — кузня находилась в черте села
 Висангерин пхьалгӏа — кузня находилась в черте села
 Исхьакъан пхьалгӏа — кузня находилась в черте села
 Iелин пхьалгӏа — кузня находилась в черте села
 Iадсаламан пхьалгӏа — кузня находилась в черте села
 Лӏаькхара кашнаш — кладбища

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 НОВОЛАКСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ
 
 Списки жертв
 IGPI.RU :: Документы по истории и современному состоянию аккинцев (ауховцев) в Дагестане.
 АВИАБИБЛИОТЕКА:Бута Бутаев. Амет-хан Султан
 ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО НА КАВКАЗЕ

Населённые пункты Новолакского района
Районные центры Дагестана
Муниципальные образования Новолакского района
Сельские поселения Дагестана
Ауховский район